Флаг Рудни (Волгоградская область) — флаг городского поселения Рудня.
 Флаг Рудни (Киевская область) — флаг села Рудня, Броварский район.